Жукас:

Топонимы 
 Жукас — коммуна во французском департаменте Воклюз региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. 
 Жукас — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара.

Персоналии 
 Жукас, Витаутас Йонас  (род. 1962) — литовский военачальник.
 Жукас, Константинас (1884 — 1962) — литовский военачальник.
 Жукас, Владас (1906 — 1980) — литовский хормейстер.
 Жукас, Йонас (1907 — 2004) — литовский органист и педагог.
 Жукас, Стасис (род. 1924) — литовский скрипач и хормейстер.
 Жукас, Альгирдас (род. 1942) — литовский политик.
 Жукас, Юлиус Антанас (род. 1943) — литовский политик.
 Жукас, Витаутас (род. 1962) — литовский военачальник.
 Жукас, Стяпас Адольфо (1904-1946) — советский художник-карикатурист.